V soubojích Středočeského krajského přeboru 1967/68 se utkalo 14 týmů dvoukolovým systémem podzim - jaro. Tento ročník skončil v červnu 1968.

Výsledná tabulka 
Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Reference

Externí odkazy 

1967/68
Fotbal v Česku v roce 1967
Fotbal v Česku v roce 1968